Sternenwanderer ist der Name von:

 Die Sternenwanderer, Science-Fiction-Comicserie
 Sternwanderer (Roman), Roman von Neil Gaiman aus dem Jahre 1998
 Der Sternwanderer (Film), Verfilmung des o. g. Romans von Matthew Vaughn aus dem Jahre 2007